Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Квета Пешке і Тетяна Перебийніс з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 

2008
Proximus Diamond Games
Proximus